Lista 505 gmin w departamencie Orne we Francji.

Legend for tables:
 (CUA) Communauté urbaine of Alençon, utworzone w 1996, also partly in the Sarthe département.
 (CAF) Communauté d’agglomération of Pays de Flers, utworzone w 2000.

Gminy we Francji